Acrònim d'àcid desoxiribonucleic.
 Associació per a la Defensa de la Natura, ONG que té com a objectius la protecció i l'estudi de la natura a Andorra
 ADN (diari), diari gratuït editat a Espanya
 ADN Design, empresa de disseny creada el 1990 a Bilbao per iniciativa de Carlos Alonso, Brigitte Sauvage i Carlos San José